Scioto Township ist der Name folgender Townships in den Vereinigten Staaten:

 Scioto Township (Delaware County, Ohio)
 Scioto Township (Jackson County, Ohio)
 Scioto Township (Pickaway County, Ohio)
 Scioto Township (Pike County, Ohio)
 Scioto Township (Ross County, Ohio)

Siehe auch:
 Sciota Township